Montagnais steht für:

 Montagnais, frühere Bezeichnung der Innu, einer Gruppe der nordamerikanischen Indianer
 Montagnais du Lac St.-Jean, eine Gruppe der Innu in der kanadischen Provinz Québec
 Montagnais-Krater, ein Einschlagkrater auf dem Festlandsockel südlich der kanadischen Provinz Nova Scotia